Оттон VII:
 Оттон VII (граф Андекса) (ок. 1171/1184 — 1234) — граф Андекса в 1204—1234 годах
 Оттон VII (курфюрст Бранденбурга) (1346—1379) — курфюрст Бранденбурга в 1351—1373 годах